Тушама — топоним в России:

 Тушама — деревня в Усть-Илимском районе Иркутской области.
 Тушама — деревня в Усть-Илимском районе Иркутской области, упразднена в 2016 г.
 Тушама — река в Усть-Илимском районе Иркутской области.